Molekulska formula -{C13H14N2}- se može odnositi na:
 Takrin
 Lanicemin
 4,4'-Metilendianilin